Вільям Джон Коффі — британський художник і скульптор.
 Пол Коффі — канадський хокеїст.
 Коффі (округ, Алабама)
 Коффі (округ, Джорджія)